Fobos (mitologia) — filho de Ares e Afrodite, na mitologia grega
 Fobos (satélite) — satélite de Marte
 Programa Phobos — programa da União Soviética para estudar Marte
 Fobos-Grunt — missão russa para recolher amostras de Phobos

Ver também 
 Febo — deus-sol roman equivalente ao grego Apolo

Desambiguação